Nolay kan syfta på:
 Nolay, Côte-d'Or – en kommun i departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne i östra Frankrike
 Nolay, Nièvre – en kommun i departementet Nièvre i regionen Bourgogne i de centrala delarna av Frankrike
Nolay (kommun) – en kommun i Spanien